Scharffenberg är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johan Scharffenberg (1869–1965), norsk psykiater
 Paul Scharffenberg (1810–1882), dansk militär
 Svein Scharffenberg (1939–2017), norsk skådespelare och regissör

Se även 
 Scharfenberg